Hagiografies:
 Sant Ferriol de Besançon, prevere mort a Besançon al segle III, amb el seu germà Ferruci; festa el 16 de juny
 Sant Ferriol de Grenoble, bisbe de Grenoble; festa el 16 de gener
 Sant Ferriol de Llemotges, bisbe de Llemotges, ~575
 Sant Ferriol de Viena, militar romà martiritzat a Viena del Delfinat (s. IV), molt popular a Catalunya i el sud de França; festa el 18 de setembre
 Sant Ferriol d'Usès, bisbe d'Usès ()
 Toponímia:
 Sant Ferriol, municipi de la Garrotxa
 Sant Ferriol d'Olot
 Ermita de Sant Ferriol, ermita de Ceret, al Vallespir, a prop del terme de Vivers 
 Santuari de Sant Ferriol, edific al municipi de Sant Ferriol (Garrotxa) 
 Miscel·lània:Ball de Sant Ferriol, dansa coneguda arreu de Catalunya i que és cantada i ballada des de molt antic, sobretot en ambients agrícoles